Rotter est un patronyme notamment porté par :
 Emilia Rotter (1906-2003), patineuse hongroise
 Julian Rotter (1916-2014), psychologue américain

Homonymie de patronyme